Вальтер Шахнер — австрійський футболіст, нападник.
 Франц Шахнер — австрійський саночник, олімпійський медаліст.

Німецькі прізвища